Sveti Juraj kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Sveti Juraj u Trnju, ort, Međimurje, 
 Jurjevo, ort, Lika, 

Robotskapade Kroatienförgreningar